

Anno 
 214 o 214 a.C.

Codici 
 214  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Garching Observatory presso Monaco in Germania

Matematica 
 214 – numero